Ievgueni Alexandrovitch Bushmanov (en ) né le  à Tioumen en URSS, est un footballeur international russe aujourd'hui reconverti en entraîneur.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Champion d'Europe espoirs en Euro espoirs 1990 avec l'URSS
 Champion de Russie en 1992 avec le Spartak Moscou, en 1998 avec le Torpedo Moscou, en 1999 et 2000 avec le Spartak Moscou

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Torpedo Moscou
Joueur du FK Chinnik Iaroslavl
Entraîneur russe de football
Entraîneur du FK Khimki
Entraîneur du FK Spartak-2 Moscou
Naissance en novembre 1971
Naissance à Tioumen